Виссекерке () — многозначный термин.

 Виссекерке — старинный замок в Бельгии.
  — район деревни  общины Гус провинции Зеландия в Нидерландах.

См. также 
  — деревня в провинции Зеландия в Нидерландах.